Blackey bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blackey (Kentucky)
 Blackey (Virginia)